

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Gajewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń 
 Gajewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe 
 Gajewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn 
 Gajewo – część wsi Laudańszczyzna w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola
 Gajewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko 
 Gajewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Gajewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk
 Gajewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Gajewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo

Miejscowości w Rosji 
m.in.:
 Gajewo – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Gajewo – wieś w obwodzie kurskim

Inne 
 Gajewo – nieofic. nazwa osady wsi Tragamin w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Malbork